Isella est un nom de famille porté par :
 
 César Isella (1938-), chanteur et compositeur argentin,
 Dante Isella (1922-2007), philologue, universitaire, critique et historien italien,
  (1943-), poète, traducteur et critique suisse de langue italienne,
  (1812-1871), sculpteur suisse.